Ако се може односити на:

 Ако (граматика), узрочно-последична заменица
 Ако и само ако, 
 Ако приђеш ближе, 
 Ако (град), град у Израелу
 Ако (часопис)